Квандонг () — загальна назва трьох видів дикорослих австралійських рослин та їх їстівних плодів. Ці рослини належать до двох абсолютно різних родів: Сантал з родини санталових та Елеокарпус з родини елеокарпових. Їх спільною рисою є те, що текстура їх насіння нагадує головний мозок ссавців.

Види рослин 
 Десертний квандонг (, )
 Гіркий квандонг (, )
 Блакитний квандонг (, )

Посилання 
 The Desert Quandong 
 Australian Quandong Industry Association 
 The Quandong Story 
 Quandong Bibliography

Флора Австралії
Дводольні